Epiktetos ist der Name

 eines antiken Philosophen, siehe Epiktet
 eines attischen Vasenmalers, siehe Epiktetos (Vasenmaler)
 eines zweiten attischen Vasenmalers (Epiktetos II), der meist als Kleophrades-Maler bezeichnet wird